El Pic del Priorat és una muntanya de 489,2 metres situada entre el municipi altempordanès de la Jonquera (Alt Empordà) i la comuna vallespirenca Morellàs i les Illes, a l'antic terme de Riunoguers.

És a l'extrem sud-oriental del terme comunal de Morellàs i les Illes, i a l'extrem nord-oest del terme municipal de la Jonquera. És a prop i a ponent del límit amb el Pertús.

Al cim del puig hi ha la fita transfronterera número 566, una creu gravada i pintada en una roca vertical mirant al nord-est.

Referències 

Muntanyes de la Jonquera
Muntanyes de Morellàs i les Illes